Adrenergik je lek koji stimuliše adrenergičke nerve direktno oponašajući dejstvo norepinefrina, ili indirektno putem stimulacije oslobađanja norepinefrina. Adrenergički nervi oslobađaju norepinefrin kao neurotransmiter simpatičkog nervnog sistema. Simpatički sistem aktivira i priprema telo za energičnu mišićnu aktivnost i stres. 

Adrenergici deluju na:
 Adrenergički receptor
 Adrenergički transporter

Oni mogu da budu:
 Adrenergički agonisti
 Adrenergički antagonisti
 Inhibitori preuzimanja noradrenalina

Reference

Literatura 

Неуротрансмитери